Curti kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Curti (ort i Indien), Goa, North Goa,

Italien 

 Curti, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar